Список мировых Long-Term Evolution (LTE) сетей.

См. также 
 Список UMTS сетей
 Список HSUPA сетей
 Список HSPA+ сетей
 Список CDMA2000 сетей
 Список 5G сетей

Примечания 

LTE
Списки:Техника